Roccamonfina – vulcano spento della Campania
Roccamonfina – comune italiano in provincia di Caserta